Vennamo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pekka Vennamo (né en 1944), homme politique et d'affaires finlandais
Veikko Vennamo (1916-1997), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois